Cassulo ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène Cadou (1922–2014), französische Schriftstellerin
 René-Guy Cadou (1920–1951), französischer Dichter